A 2005-ös FA Community Shield egy labdarúgó-mérkőzés volt 2005. augusztus 7-én a cardiffi Millennium Stadionban. A mérkőzést az Arsenal, a 2004–05-ös FA-kupa győztese, és a Chelsea, a 2004–05-ös Premier League bajnoka játszotta egymással. A Chelsea nyerte meg a trófeát, miután 2–1-re győztek Didier Drogba góljaival. Az Arsenal gólját Cesc Fabregas szerezte.

Match details

További információk
 Community Shield 2005 a TheFA.com-on

FA Community Shield
Angolszuperkupa
A Chelsea FC mérkőzései